Osoby o nazwisku Szabelski / Szabelska:
 Bolesław Szabelski –  kompozytor, organista i pedagog
 Edward Szabelski –  duchowny katolicki, kapelan i kapitan Wojska Polskiego
 Krystyna Wiśniewska-Szabelska – harcerka, uczestniczka powstania warszawskiego
 Stanisław Szabelski  – duchowny katolicki, tajny szambelan papieski, prałat archidiakonem Katedralnej Kapituły Łódzkiej
Zobacz też:
 Szablewski
 Szablewo

Polskie nazwiska